Ferdinandskirche steht für:
 Ferdinandskapelle (Peggau)
 San Ferdinando (Kirche, Neapel)